Кибла може бити:

 Кибла (затвор), посуду у затвору
 Кибла (архитектура) (забат), архитектонски елемент
 Кибла (ислам), правац у коме се моле муслимани